Konrad Niedźwiedzki
 Konrad Niedźwiecki (adwokat)